John Gruden, ameriški hokejist slovenskega rodu, * 4. junij 1970, Virginija, Minnesota, ZDA.

Gruden je večji del svoje kariere preigral v severnoameriških hokejskih ligah. V ligi NHL je igral za klube Boston Bruins, Ottawa Senators in Washington Capitals. Leta 2003 je za ameriško hokejsko reprezentanco nastopil na Svetovnem prvenstvu, kjer je na šestih tekmah dosegel eno podajo.

Pregled kariere

|-
| Ferris State University
| NCAA
| 90/91
|
| 39
| 4
| 11
| 15
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ferris State University
| NCAA
| 91/92
|
| 37
| 9
| 14
| 23
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ferris State University
| NCAA
| 92/93
|
| 41
| 16
| 14
| 30
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ferris State University
| NCAA
| 93/94
|
| 38
| 11
| 25
| 36
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 93/94
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 94/95
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 94/95
|
| 38
| 0
| 6
| 6
| +3
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 95/96
|
| 39
| 5
| 19
| 24
| -8
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 95/96
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 96/97
|
| 78
| 18
| 27
| 45
| 0
| 52
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 4
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 97/98
|
| 76
| 13
| 42
| 55
| +1
| 74
|
| 23
| 1
| 8
| 9
|
| 16
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 98/99
|
| 59
| 10
| 28
| 38
| +14
| 52
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 99/00
|
| 50
| 5
| 17
| 22
| +4
| 24
|
| 12
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 99/00
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 00/01
|
| 34
| 2
| 6
| 8
| +3
| 18
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| +8
| 8
|-
| Grand Rapids Griffins
| AHL
| 01/02
|
| 57
| 3
| 14
| 17
| +24
| 48
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|-
| Eisbären Berlin
| DEL
| 02/03
|
| 38
| 6
| 25
| 31
| +20
| 34
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| +3
| 4
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 03/04
|
| 11
| 1
| 0
| 1
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 685
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" | 355
| bgcolor="#7FFF00" | +56
| bgcolor="#7FFF00" | 544
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 48
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Ameriški Slovenci
Ameriški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Eisbären Berlin
Hokejisti Washington Capitals